Rashid-al-Din Hamadani, historiador persa
 Rashid al-Din Sinan, cap ismaïlita de Síria al segle XII